Andrei Lunev ou Andrey Lunyov (1991-) joueur de football russe
 Sergey Lunev (1982-), joueur de badminton 
 Stanislav Lunev (1946-), ancien officier soviétique
  (1940-) gardien de but soviétique au football
  (1988-) joueur de football.